165612 Stackpole – asteroide della fascia principale
 Michael A. Stackpole – scrittore statunitense